Shelter (« abri, refuge » en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 Shelter, un film américain réalisé par Jonah Markowitz en 2007
 Shelter, le titre original du Silence des ombres, un film américain réalisé par Måns Mårlind et Björn Stein en 2010
 Shelter, un film américain réalisé par Paul Bettany en 2014

Musique 
 Shelter, une chanson du chanteur et guitariste japonais Miyavi
 Shelter Me, une chanson du musicien américain Tom Keifer
 Shelter, une chanson de la chanteuse britannique Birdy
 Shelter, un groupe de musique punk américain
 Shelter, un album du groupe de black metal Alcest
 Shelter, un clip réalisé par Porter Robinson et Madeon

Toponymes 
 Shelter Bay, le village québécois à l'origine de la ville de Port-Cartier
 Shelter Key, l'île de Floride à l'origine de la ville de Key Colony Beach
 Île Shelter, île d'Alaska dans le canal Lynn
 Shelter Island, ville de l'État de New York

Jeux vidéo 
 Shelter, un jeu de survie créé par le studio indépendant Might & Delight
 Shelter 2
 Shelter 3

Autre 
 Mama Shelter un chaine hôtelière créée par Serge Trigano.